Ла-Совта () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Ла-Совта () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом